Бохов () — місто в окрузі Карлові Вари Карловарського краю Чехії.

Назва 
 Бо́хов () — сучасна чеська назва.
 Буха́у () — історична німецька назва.

Історія 
Перша письмова згадка про Бохов відноситься до 1325 року. 10 жовтня 2006 року Бохову був повернутий статус міста.

Географія 
Розташований за 15 км на південний схід від міста Карлові Вари, на висоті 659 м над рівнем моря . Площа становить 95,65 км².

Населення

Див. також 
 Бохов (прізвище)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Міста Чехії
Карлові Вари (округ)